Lara Arruabarrena era la detentrice del titolo dell'ultima edizione disputata nel 2013, ma si è ritirata dal tennis professionistico nel settembre 2022.

In finale Nadia Podoroska ha sconfitto Paula Ormaechea con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Réka Luca Jani (primo turno)
  Laura Pigossi (semifinale)
  Aliona Bolsova (secondo turno)
  María Carlé (primo turno)

  Caroline Dolehide (primo turno) 
  Hailey Baptiste (primo turno) 
  Carol Zhao (primo turno) 
  Fernanda Contreras Gómez (quarti di finale)

Wildcard 

  Emiliana Arango (semifinale)
  María Herazo González (primo turno)

  Yuliana Lizarazo (secondo turno) 
  María Paulina Pérez (primo turno)

Qualificate 

  Carolina Alves (secondo turno)
  Martina Colmegna (quarti di finale)

 
  Quinn Gleason (primo turno) 
  Marine Partaud (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Copa Oster 2023